Plan de Limón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de Limón, Papantla, Veracruz, 
 Plan de Limón, Atzalan, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar